Mary Walker peut désigner : 

 Mary Edwards Walker (1832-1919), féministe américaine, abolitionniste 
 Mary Broadfoot Walker (1888-1974), médecin britannique